La Coupe des nations UNCAF 2001 sert à qualifier trois équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 2002.

Phase finale 
Jouée au Honduras du 23 mai au .

Première phase

Groupe 1

Groupe 2

Seconde phase 

Le Guatemala, le Costa Rica et le Salvador sont qualifiés pour la Gold Cup 2002.

Panama est qualifié pour un match de barrage contre le  de la Coupe de la Caraïbe 2001, Cuba.

2001
Événement sportif international au Honduras
Compétition de football au Honduras
UNCAF
2001 au Honduras